Internazionali BNL d’Italia 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 11–17 maja 2015 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 830 295 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 we Włoszech